Мандр-ле-Роз () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 23 км на південний схід від Парижа, 12 км на південний схід від Кретея.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1680 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4541,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Персоналії 
Народились
 Марі Мердрак (1610—1680) — французька вчена, хімік, авторка трактату «Проста і милосердна хімія для дам» ().

Посилання 

 Сайт мерії 
 [ Розташування муніципалітету Мандр-ле-Роз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-де-Марн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Валь-де-Марн